Чемпионат СССР 1951 года в классе «Б» проходил в два круга среди восемнадцати клубов. Победителем стал калининский клуб МВО, получивший вместе с минским «Динамо» и московским клубом «Локомотив» путёвки в класс «А».

Итоговая таблица

Матчи

Примечания

Ссылки 
Турнир на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1951
1951